Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Poli-Farbe Budapest Grand Prix) van 2011 vond plaats van 2 tot en met 10 juli 2011 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 17e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De titelhoudster Ágnes Szávay (die het toernooi tweemaal achtereen had gewonnen) nam dit jaar niet aan het toernooi deel. De als eerste geplaatste Italiaanse Roberta Vinci won dit jaar de titel. Tijdens haar route door het toernooi had zij enkele riskante momenten gekend. Tijdens haar tweederondepartij tegen de Hongaarse Tímea Babos, bij een stand van 4–6 4–5, was Vinci twee punten verwijderd van verlies. En in de kwartfinale tegen de Slovaakse Zuzana Kučová kreeg ze, bij een stand van 4–6 2–5, zelfs tweemaal een wedstrijdpunt tegen zich. In de finale kreeg zij de als zevende geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu tegenover zich, die in dit toernooi nog geen set had verloren. Toen Vinci in de derde set met 2–4 achter stond en de afgrond ten derden male in zicht had, wist ze ook deze keer de wedstrijd te kantelen en de titel te pakken door het verzilveren van haar tweede wedstrijdpunt op Begu's opslagspel. Het was voor het eerst in haar carrière dat Vinci het toernooi van Boedapest op haar naam kon schrijven. Het was haar zesde WTA-toernooizege, waarvan drie in 2011.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste duo Anabel Medina Garrigues en Alicja Rosolska bereikte de finale nadat twee van hun drie partijen extra energie hadden gekost (eenmaal een driesetter en eenmaal een partij met een tiebreak). Hun tegenstandsters in de finale – het als tweede geplaatste koppel Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová – hadden op weg naar de finale nog geen set verloren, noch een tiebreak hoeven spelen. Niettemin wisten Medina Garrigues en Rosolska in twee korte sets (6–2 6–2) het toernooi te winnen. Voor Medina Garrigues was dit haar achttiende WTA-dubbelspeltitel, voor Rosolska de derde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boedapest 2011
Boedapest